Wunder steht für:
 Wunder, rational Unerklärliches, das Staunen auslöst
 Wunder (Familienname), Familien- und Künstlername, zu Namensträgern siehe dort
 Wunder (Band), Hamburger Band
 Wunder Jesu, Berichte über Wunder im Neuen Testament

Werktitel:
 Wunder (Palacio), Roman von Raquel J. Palacio (2012)
 Wunder (Film), US-amerikanisches Filmdrama von Stephen Chbosky (2017), Verfilmung des Palacio-Romans
 Ein Wunder, italienisch-französische Fernsehserie (2018)
 Das Wunder (2022), US-amerikanisch-britisch-irischer Spielfilm von Sebastián Lelio

geographische Objekte:
 Wunder (Marklkofen), Ortsteil der Gemeinde Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Wunder (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Forsthaus Wunder, Wohnplatz im Ortsteil Horstwalde der Stadt Baruth/Mark, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg

Siehe auch:
 Wundertüte
 Das Wunder des Papu, französischer Spielfilm von Jean-Pierre Mocky (1987)